Scharlachrot steht für:

 Farbe, siehe Rot#Orangerot, Scharlachrot
 Karmin, Farbstoff der Kermeslaus und der Cochenilleschildlaus
 Sudan IV, synthetischer Farbstoff

Siehe auch:

 Scharlach (Begriffsklärung)